Hedwig - forma tedesca del nome proprio di persona Edvige
Hedwig - prima badessa dell'abbazia di Gernrode
Hedwig - La diva con qualcosa in più - film del 2001 diretto da John Cameron Mitchell
476 Hedwig - asteroide della fascia principale
Johann Hedwig - botanico tedesco